Schnell se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Donald E. Schnell
 Raymond Albert Alfred Schnell